Chinandega (departement), een departement van Nicaragua;
Chinandega (stad), de hoofdstad van dat departement.